Вейк-ан-Зее 1985 — 47-й международный шахматный турнир, который проходит в 1985 году.

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на официальном сайте

1985 год в шахматах